Лима (; полное имя — Родриго Жозе Лима дос Сантос; ; род. 11 августа 1983 года, Монти-Алегри) — бразильский футболист. Лима был классическим центральным нападающим, отличался высокой скоростью, хорошим дриблингом и ударом с правой ноги. До 2009 года он выступал за различные бразильские клубы, нигде не задерживаясь надолго и почти ничем не выделяясь. Лима раскрывался в чемпионате Португалии, проявив себя хорошим бомбардиром во время выступлений за «Белененсиш», «Брагу» и «Бенфику».

Биография 

Лима вырос в штате Парана, футбольную карьеру начинал в местных клубах. В 20-летнем возрасте он попробовал свои силы в европейском футболе, став игроком португальского клуба «Визела», выступавшего в третьем дивизионе. Но вскоре после переезда в Португалию Лима затосковал по дому и менее чем через год вернулся на родину. Его последующая карьера в Бразилии не была выдающейся. Он сменил множество клубов, нигде особенно не выделяясь из общей массы игроков. Главные достижения Лимы на родине — это участие в Кубке Либертадорес в составе «Параны» и «Сантоса».

Летом 2009 года сообщалось о готовящемся переходе 25-летнего Лимы в харьковский «Металлист». Он вместе со своим агентом побывал на Украине и вёл с клубом переговоры. Предполагалось, что сумма трансфера составит один миллион евро. Однако переход Лимы в украинский клуб не состоялся, но он всё-таки оказался в европейском футболе, став игроком португальского «Белененсиша». В Португалии Лима заново раскрылся, проявив себя сильным и очень подвижным нападающим. Забив семь голов в 27 матчах чемпионата Португалии, Лима привлёк внимание руководства «Браги» и летом 2010 года оформил переход в этот клуб из покинувшей высшего лигу «Белененсиша». С «Брагой» бразилец подписал контракт на три года.

Уже в августе 2010 года Лима заявила о себе в новом клубе, сделав хет-трик в матче классификационного раунда Лиги чемпионов с «Севильей». Эти голы помогли «Браге» одержать победу и впервые в своей истории выйти в групповой турнир. В дальнейшем «Брага» вылетела из Лиги чемпионов, но продолжила выступления в Лиге Европы, дошла до её финала, в котором с минимальным счётом 0:1 уступила «Порту». В сезоне 2011/2012 Лима неожиданно проявил себя в качестве бомбардира. С декабря по март «Брага» выигрывала все матчи в национальном чемпионате, Лима лишь в двух играх этого периода уходил с поля без забитых голов. Долгое время он удерживал лидерство в рейтинге самых результативных игроков, но в конце сезона его догнал Оскар Кардосо, также забивший двадцать голов.

Сезон 2012/2013 Лима начинал в составе «Браги». Он вновь помог команде пройти квалификационный раунд Лиги чемпионов, реализовав один из послематчевых пенальти в матче с итальянским «Удинезе». 1 сентября 2012 года, в последний день летнего трансферного окна, лиссабонская «Бенфика» приобрела Лиму и подписала с ним контракт на четыре года. Предположительная сумма трансфера составила 4,5 млн евро. В «Бенфике» Лима сформировал мощный дуэт нападающих с Оскаром Кардосо. В чемпионате Португалии сезона 2012/2013 бразилец отметился 20 голами и стал лучшим бомбардиром команды, Кардосо забил 16 голов. В 2013 году в прессе появлялась информация об интересе к Лиме со стороны российского клуба «Анжи» (причём спортивный директор клуба Роберто Карлос называл своего соотечественника одним из сильнейших нападающих в мире) и итальянской «Ромы». Однако он остался в «Бенфике» и помог ей два года подряд, в 2013 и 2014 годах, выйти в финал Лиги Европы, а в 2014 году выиграть чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок Португалии. В 2015 году Лима вновь стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка португальской лиги.

24 июля 2015 года было объявлено о переходе Лимы в эмиратский клуб «Аль-Ахли». Контракт между клубом и футболистом был заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Согласно данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила 7 млн евро. В феврале 2017 года покинул «Аль-Ахли».

Игровая характеристика 

Высокая скорость, низкий центр тяжести и арсенал обманных движений делают Лиму очень сильным нападающим в игре один на один с защитником. Он предпочитает играть на одной линии с защитниками, выигрывая позиционное единоборство и открываясь под острые передачи своих партнёров. Лима обладает хорошим ударом с правой ноги, благодаря которому очень эффективен в завершающей фазе атаки.

Достижения 
 Чемпион Параэнсе: 2005
 Финалист Лиги Европы: 2010/11, 2012/13, 2013/14
 Чемпион Португалии: 2013/14, 2014/15
 Победитель Кубка португальской лиги: 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Португалии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте ForaDeJogo
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Миксто»
Игроки ФК «Визела»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Ирати»
Игроки ФК «Ж. Малуселли»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Жувентус» Сан-Паулу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»